Чемпіона́т сві́ту з академі́чного веслува́ння — чемпіонат, що організовується Міжнародною федерацєю веслування (FISA). Вперше був проведений в Швейцарському в Люцерні в 1962 році. Спочатку чемпіонати грали раз на чотири роки, але з 1974 року грають раз на рік. У тому ж році до конкурсу включили жінок. Під час проведення Олімпійських ігор чемпіонат розігрували тільки в дисциплінах, які не включені в олімпійську програму.

Чемпіонати світу

Загальний медальний залік

Посилання 
 Офіційний сайт Міжнародної федерації веслування (FISA)

Чемпіонати світу
Змагання з академічного веслування